Nordey ist der Familienname folgender Personen:

 Stanislas Nordey (* 1966), französischer Schauspieler, Theaterregisseur und Intendant 
 Véronique Nordey (1939–2017), französische Schauspielerin